Iniunctum nobis est une bulle pontificale de Paul III publiée le  .  

Confirmant à nouveau l’approbation de la Compagnie de Jésus (avec ‘Regimini militantis Ecclesiae du ),  Paul III donne le pouvoir de créer des ‘Constitutions’ et supprime la clause de limitation à 60 du nombre de religieux profès dans la Compagnie de Jésus.

Note 

Bulle pontificale
Compagnie de Jésus
1544
Paul III